P48 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 48, een papyrusrol van het Nieuwe Testament